Rio Rita – musical  di Florenz Ziegfeld del 1927
 Rio Rita – film del 1929 diretto da Luther Reed
 Rio Rita – film del 1942 diretto da S. Sylvan Simon